Эллиот Лоренцо Семпл-младший (урожд. Лоренцо Семпл Эллиотт III; 27 марта, 192328 марта 2014) — американский сценарист, выступал иногда как драматург, известный прежде всего его работой над манерным телесериалом «Бэтмен», политическими и паранойными триллерами «Заговор „Параллакс“» (1974) и «Три дня Кондора» (1975).

Биография

Ранние работы 
Писательская карьера Семпла началась в 1951 году, как автора рассказов для журналов, таких как The Saturday Evening Post и Collier’s Weekly. Семпл также пытался писать для театра и поставил пьесу на Бродвее,  (1955), мелодраму, адаптированную из французского.

Он написал еще один телеспектакль (пьесу), «Стригущий золото» («Golden Fleecing»), по которому был снят фильм {{iw|Matinee Theatre|"Утренний театр"}} в 1958 году с премьерой на Бродвее в 1959 году.

Сэмпл написал эпизод «Китайский мальчик» для сериала  (1958), эпизоды «Четверо против трех миллионов» и «Деньги идут кругом» для сериала Target (1958) и эпизод «Эпитафия для золотой девочки» для сериала Pursuit (1958). Пьеса «Стригущий золото» была куплена MGM, и затем вышел фильм под заголовком  (1961), с Стивом Маккуином, в главной роли. После чего Семпл переехал в Голливуд и зарекомендовал себя в качестве сценариста для нескольких телевизионных шоу, в том числе  (эпизод «Рыцарский Гамбит», 1964), Breaking Point (эпизод «Не буди лихо, пока оно тихо» 1964),  (эпизод «Смерть Флеминга» 1964),  (эпизод «Летчики» 1965),  (несколько эпизодов).

 Бэтмен 

Из интервью с Джоном Дэмбэкэром, "я написал пилот названный Сын номер один про сына Чарли Чана. История разворачивается в Сан-Франциско. Я написал сценарий, который был хорош, всем понравилось, это все, что вы можете ожидать, и мы думали о кастинге и обо всем, когда позвонил Уильям Дозье из АВС говоря,- «Это очень неловко, но только что стало известно, что мы не должны делать никаких программ с этническим лидерством. Они не хотели, чтобы в нем был китаец. Они сказали: „нам очень стыдно, но мы вам должны.'“

Живя в Испании в 1965 году, к Семплу приблизился продюсер Уильям Дозье для разработки телевизионного сериала для АВС на основе комиксов . Семпл написал пилот, который был быстро подхвачен, и сериал на его основе выпускался в эфир, с популярностью и успехом. Семпл написал первые четыре эпизода. Семпл также служил исполнительным редактором сценарного отдела.

В то же время он предоставил сценарий к полнометражному фильму „Бэтмен“ (1966).

Он также написал один двойной эпизод телесериала  под названием „Красивая Мечтательница“, который был показан в октябре 1966 года.

Он соавтор телефильма  (1966) и сделал эпизоды  (1966) и написал „Ты молод только дважды“ на  (1967).

 Кинокарьера 
С конца 1960-х годов, Семпл сосредоточился на кино. Его успех с фильмом „Бэтмен“ убедил его и режиссера Лесли Мартинсона вновь объединиться на фильме {{iw|"Сажень"|Fathom||Fathom (film)}} (1967), шпионской пародии с Ракель Уэлч в главной роли Фатом Харвилл (Fathom Harvill).

Его сценарий для нашумевшего культового фильма  (1968) выиграл премию кинокритиков Нью-Йорка как лучший сценарий года.
Из интервью с Джоном Дэмбэкэром:
    «Фокс, 20 Век Фокс, не понравился фильм (Довольно ядовитый/Сладкий яд). Они действительно ненавидели его. Они выпустили его только в одном кинотеатре в Нью-Йорке, в Верхнем Вест-Сайде. Только один театр без какого-либо пресс-показа. Так получилось, что – мой друг Полин Кейл действовала  самостоятельно. Она позвонила Джо Моргенштерну, который был критиком в "Уолл Стрит Джорнал". Она сказала: - 'Джо, есть кино, это так ужасно, что Фокс не позволит нам видеть его  и выложил его в один кинотеатр. Давай посмотрим, что это за фильм. Возможно, мы действительно сможем настучать лисе (fox) по голове' и им понравилось кино. Поэтому, естественно, они дико перехвалили его, по моему мнению. Они начали движение за него...»"

Он переписал сценарий Ларри Коэна „Папочка отправляется на охоту“ (1969), и написал малосмотримый  (1971).  (1971) был попыткой соответствовать успеху выпускника.

Сэмпл был одним из нескольких сценаристов хита „Мотылёк“ (1973). Он был утверждён на серию триллеров:  (1974), »Заговор «Параллакс»" (1974), «Бассейн утопленников (Подмокшее дело)» (1975) и «Три дня Кондора» (1975).

Дино Де Лаурентис 
Дино Де Лаурентис, спродюсировавший Кондора нанимал Семпла неоднократно в течение следующих нескольких лет. Он написал популярный, но критически встреченный римейк «Кинг-Конг» (1976); «Ураган» (Hurricane) (1979), в главных ролях с Миа Фэрроу, главный кассовый провал, фильм в котором Семплу также приписывают роль в качестве исполнительного продюсера; и «Флэш Гордон» (1980), снова деривативный комикс, выполненный в нарочито чрезмерном стиле, напоминающем щепетильностью «Бэтмен». Как и с его Бэтменом, серьезные поклонники комиксов напали на Семпла за якобы неуважительный подход, который он проявил к печатным оригиналам.

После «Никогда не говори „Никогда“» (1983), фильма о Джеймсе Бонде, не из ряда бондианы Eon Productions, последний фильм о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли (который сыграл Бонда и в первой экранизации). Семпл написал финальную адаптацию комикса, «Шина» (1984), основанного на комиксах .

Был драматургом телефильма «Зеркало заднего вида»(«Rearview Mirror») (1984) и британского фильма о имперских войнах, «» (1984). Фильм «Бенгальские уланы!» был заброшен во время съемок из-за недостаточного финансирования.

Он был утвержден на «Никогда не рано умирать» (1986) и телевизионное кино «Восторг» («Rapture») (1993).

После карьеры 
Впоследствии Семпл и отставной агент и продюсер Марсия Насатир рецензировали фильмы на YouTube как The Reel Geezers.

В сентябре 2008 он был провозглашен Гильдией писателей Америки как Живущая Легенда. В 2010 американская Синематека представила двухсуточную ретроспективу его фильмов в Санта-Монике. 

В январе 2013 автор Джон Дэмбэкэр посвятил ему свой короткий роман «Странная, Болезненная Красота».

Смерть 
Семпл умер от естественных причин в своем доме в Лос-Анджелесе, Калифорния, всего спустя один день после его девяносто первого дня рождения.

Сценарии 
 Бэтмен (1966)
 Фатом (1967)
 Сладкий яд (1968)
 Папочка отправляется на охоту (с Ларри Коэном (1969)
 Спортивный клуб (1971)
 Брак молодого биржевого маклера (1971)
 Мотылёк (с Далтоном Трамбо) (1973)
 Супер-копы (1974)
 Заговор «Параллакс» (с Дэвидом Гайлером) (1974)
 Подмокшее дело (1975)
 Три дня Кондора (с Дэвидом Рэйфиелом) (1975)
 Кинг-Конг (1976)
 Ураган (с Уолтер Хиллом и Трэйси Кинэн Винном (1977)
 Флэш Гордон (с Майклом Аллином (1980)
 Никогда не говори «никогда» (1983)
 Шина — королева джунглей (с Дэвидом Ньюманом (1984)
 Никогда не рано умирать (с Джилом Беттманом (1986)

Телевидение 
 The Alcoa Hour (1955)
 Target (1958)
 Pursuit (1958)
 The Rogues (1964)
 Burke’s Law (1964)
 Batman (1966)
 Thompson’s Ghost (1966)
 The Rat Patrol (1966)
 The Green Hornet (1966)
 Rearview Mirror (1984)
 Rapture (1993)

Примечания

Ссылки 
 
 Requiem for a cheeky 'Batman'
 

Сценаристы телевидения США
Выпускники Школы Брукс
Выпускники Йельского университета